La doña, puede referirse a:
 La doña (telenovela de 1972), telenovela venezolana de 1972.
 La doña (telenovela de 1985), telenovela peruana de 1985.
 La doña (telenovela de 2010), telenovela paraguaya de 2010.
 La doña (telenovela de 2011), telenovela chilena de 2011.
 La doña (telenovela de 2016), telenovela mexicana de 2016.